Le terme hébreu « goy » désigne une « nation » pourvue d'institutions, par opposition au « peuple ». Il a progressivement acquis le sens de non-Juif.

Patronyme 

 André de Goy (1814-1863), dramaturge et traducteur français ;
 Paul Goy (1883-1964), médecin et poète français ;
 Jean Goy (1892-1944), homme politique français ;
Justine Goy (1928-2019), militante communiste et syndicaliste ;
 Jacqueline Goy (1936-), ichtyologue française ;
 Philippe Goy (1941-), écrivain français de science-fiction ;
 Luba Goy (1945-), actrice canadienne ;
 Jean-Jacques Goy (1954-), médecin cardiologue suisse ;
 Jean-Pierre Goy (1961-), cascadeur français.

Toponyme 

 Le Goy, province de l'ancien royaume sénégalais de Galam.

Autre 
 G0y, néologisme désignant les hommes qui sont attirés par des personnes du même sexe, sans s'identifier à l'homosexualité ou à la bisexualité.